Almedia bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Almedia (Louisiana), im St. Charles Parish
 Almedia (Pennsylvania), im Columbia County
 Almedia (CDP) (Pennsylvania), im Columbia County – Census designated place

Siehe auch:
 Almeda